Лесте́ль-Бетарра́м () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Валле-де-л’Ус и дю Лагуэн. Округ коммуны — По.

Код INSEE коммуны — 64339.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 670 км к югу от Парижа, в 195 км южнее Бордо, в 23 км к юго-востоку от По.

На востоке коммуны протекает река Гав-де-По.

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 843 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 483 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 338 были экономически активными, 145 — неактивными (показатель активности — 70,0 %, в 1999 году было 63,8 %). Из 338 активных жителей работали 291 человек (156 мужчин и 135 женщин), безработных было 47 (18 мужчин и 29 женщин). Среди 145 неактивных 54 человека были учениками или студентами, 56 — пенсионерами, 35 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Иоанна Крестителя (XVIII век)
 Часовня Нотр-Дам (XVII век). Исторический памятник с 1989 года
 Часовня св. Мишеля Гарикойца (1922 год). Исторический памятник с 1986 года
 Мост через реку Гав-де-По. Исторический памятник с 1925 года
 Монументальное распятие на площади Св. Иоанна (1841 год). Исторический памятник с 2002 года
 Исторический музей

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи